Herlé est un nom propre qui peut désigner :

 Herlé, scénariste de bandes dessinées né le  à Draguignan (Var)  
 Herlé de Ploaré (), ou Alré, diacre, fondateur de paroisses à Auray et à Ploaré en Bretagne ; célébré le 10 août.

Références 

Saint